Fresnes kan avse:

 Fresnes, Aisne – kommun i Aisne i Frankrike
 Fresnes, Côte-d'Or  – kommun i Côte-d'Or  i Frankrike
 Fresnes, Loir-et-Cher – kommun i Loir-et-Cher i Frankrike
 Fresnes, Val-de-Marne – kommun i departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France i norra Frankrike
 Fresnes-Mazancourt – kommun i departementet Somme i regionen Picardie i norra Frankrike
 Fresnes-Tilloloy – kommun i departementet Somme i regionen Picardie i norra Frankrike
 Fresnes-sur-Escaut – kommun i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais i norra Frankrike